Blind (àlbum), primer àlbum de la cantant italiana Chiara Grispo, llançat el 2016 
 Blind  o cega aposta forçada aportada pels jugadors a l'esquerra del repartidor en alguns jocs de pòquer
 Daley Blind (Amsterdam, 1990), futbolista neerlandès que juga com a lateral esquerre i defensa central